Francis Zammit Dimech – politico maltese
 Jeanette Anne Dimech – cantante britannica naturalizzata spagnola
 Luke Dimech – ex calciatore maltese
 Manwell Dimech – scrittore, giornalista e politico maltese
 Shaun Dimech – calciatore maltese